Пионе́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пионерская улица — улица в Благовещенске.
 1-я Пионерская улица — улица во Владимире.
 Пионерская улица — улица в Выборге.
 Пионерская улица — улица в Данкове.
 Пионерская улица — улица в Иванове.
 В Казани:
 Пионерская улица — улица в Советском районе.
 Пионерская улица — прежнее название улицы Чернышевского в историческом центре города.
 Пионерская улица — прежнее название Чистопольской улицы.
 Пионерская улица — улица в Коломне.
 Пионерская улица — улица в Королёве.
 Пионерская улица — улица в Красногорске.
 Пионерская улица — улица в Луге.
 Пионерская улица — прежнее (в 1938—1967 гг.) название улицы Гамида Далгата в Махачкале.
 Пионерская улица — улица в Менделеевске.
 В Москве:
 Пионерская улица;
 Большая Пионерская улица;
 Малая Пионерская улица.
 Пионерская улица — улица в Новосибирске.
 Пионерская улица — улица в Орле.
 Пионерская улица — улица в Петрозаводске.
 Пионерская улица — улица в Салавате.
 Пионерская улица — улица в Салехарде.
 Пионерская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Пионерская улица — улица в Петроградском районе;
 Пионерская улица — улица в Зеленогорске.
 Пионерская улица — улица в посёлке Парголово.
 Пионерская улица — улица в Петергофе.
 Пионерская улица — улица в Пушкине.
 Пионерская улица — улица в Саранске.
 Пионерская улица — улица в Северодвинске.
 Пионерская улица — улица в Смоленске.
 Пионерская улица — улица в Сочи.
 Пионерская улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Пионерская улица — улица в Кузовлеве;
 В пос. Тимирязевский:
 Большая Пионерская улица;
 Малая Пионерская улица.
 Пионерская улица — улица в Туле.
 Пионерская улица — улица в Ульяновске.
 Пионерская улица — улица в Чебоксарах.
 Пионерская улица — улица в Челябинске.
 Пионерская улица — улица в Электростали.
 Пионерская улица — прежнее (в 1952—1972 гг.) название улицы Судостроителей в Ярославле.

Беларусь 
 Пионерская улица — улица в Могилёве.

Украина 
 Пионерская улица — улица в Донецке.
 Пионерская улица — прежнее название улицы Дмитрия Миргородского в Запорожье.
 Пионерская улица — улица в Киеве.
 Пионерская улица — прежнее название Футбольной улицы в Константиновке.
 Пионерская улица — прежнее название улицы Андрея Балагана в Николаеве.
 Пионерская улица — прежнее название улицы Героев Крут в Прилуках.
 Пионерская улица — прежнее название Купеческой улицы в Херсоне.
 Пионерская улица — прежнее название улицы Дмитрия Миллера в Харькове.
 Пионерская улица — прежнее название Митницкой улицы в Черкассах.
 Пионерская улица — улица в Чистякове.

Латвия 
 Пионерская улица — улица в Саласпилсе.
 Пионерская улица — улица в Яунолайне.

См. также 
 Пионерская площадь
 Пионерский переулок